Massetognathinae — підродина травоїдних цинодонтів родини Траверсодонтиди (Traversodontidae).

Опис 
Представники підродини мали сплощений череп, невеликі ікла і зуби постканінного типу з трьома вістрями на зовнішніх краях.

Види 
Вона включає в себе чотири види із середнього й пізнього тріасу:
 Massetognathus pascuali (Аргентина)
 Massetognathus ochagaviae (Бразилія
 Santacruzodon hopsoni (Бразилія)
 Dadadon isaloi (Мадагаскар)

Філогенія 
До Massetgognathinae належать траверсодонтиди, що більш тісно пов'язані з Massetognathus pascuali ніж з Gomphodontosuchus brasiliensis.

Філогенічна кладограма за Kammerer et al. (2012):

Примітки 

Цинодонти
Підродини хордових